Лаухгаммер () — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Входить до складу району Верхній Шпревальд-Лаузіц. 

Площа — 88,43 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Джерела даних вказані на Wikimedia Commons.

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Бранденбургу